Лондонската борса, , може да се отнася за някоя от следните борси или други обекти с подобно наименование (на английски) в Лондон:

Борси 
 Лондонска фондова борса, London Stock Exchange
 Лондонска борса за метали, London Metal Exchange - Лондонска стокова борса за метали
 Борса за въглища, Coal Exchange — историческа стокова борса (1770 – 1962)
 Борса за хмел, Hop Exchange — историческа стокова борса (1867 – 1920)
 Лондонска международна борса за финансови фючърси и опции, London International Financial Futures and Options Exchange – историческа фючърсна борса (1982 – 2002)
 Лондонска борса за злато, London Gold Exchange — историческа борса (2001 – 2011)
 Лондонска борса за петрол, International Petroleum Exchange — историческа стокова борса

Други 
 London Stock Exchange Group — компания за борсова информация
 Royal Exchange — исторически търговски център (1565 – 1939)
 London Press Exchange — историческа рекламна агенция (1892 – 1969)
 London Exchange — музикална група

Борси във Великобритания
Организации в Лондон
Икономика на Лондон
Стокови борси